Higuerilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Ricinus communis.
El nombre común de la planta Euphorbia lamarckii.
El nombre común de la planta '''''Euphorbia regis-jubae.